Минов, Дмитрий Константинович (1896—?) — советский специалист в области электрификации транспорта, доктор технических наук, профессор МЭИ.
 Минов, Леонид Григорьевич (23 апреля 1898, Двинск, ныне Даугавпилс — 19 январь 1978, Москва) — советский лётчик, планерист и парашютист, комбриг.

См. также 
 Минова (значения)